Szesnaste zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2014/2015 odbyły się w norweskim Trondheim na skoczni Granåsen. Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego i konkurs rozegrano 12 marca.

Pomimo wcześniejszych zapowiedzi konkurs odbył się w bardzo niespokojnych warunkach. Co prawda wiatr nie był dla zawodników niebezpieczny, ale często zmieniał swój kierunek. W efekcie pierwszą serię rozpoczęto z 5. belki startowej, by zakończyć na belce 11. Sprzyjający podmuch wiatru świetnie wykorzystał Michael Hayböck, który ustanowił nowy rekord skoczni - 143 metry. Oczywiście najważniejszą kwestią zawodów było to, kto po ich rozegraniu będzie bliższy zdobycia Kryształowej Kuli. Po pierwszej serii na prowadzeniu był lider generalnej klasyfikacji - Stefan Kraft. Za jego plecami uplasowali się kolejno Severin Freund i Peter Prevc. Sytuacja wyglądała więc dokładnie tak, jak w klasyfikacji Pucharu Świata. W drugiej serii nie zawiedli Freund i Prevc. W ostatnim skoku Kraft miał problemy w locie z wiązaniem u lewej narty, przez co musiał się ratować przed groźnym upadkiem. W ostateczności Austriak nawet nie podparł skoku, a zawody ukończył na miejscu 9. Na podium, obok pierwszego Freunda i drugiego Prevca, stanął Rune Velta.

Kamil Stoch, który startował w Trondheim po raz pierwszy od infekcji wirusowej, zajął 12. miejsce. Klemens Murańka – 17., a Piotr Żyła – 20. Czwarty z Polaków, Jan Ziobro, nie zdołał awansować do finałowej serii.

Po konkursie nowym liderem Pucharu Świata został Severin Freund (1443 punkty) przed Peterem Prevcem (1409 pkt.) i Stefanem Kraftem (1397 pkt.).

Skocznia

Program zawodów

Jury

Wyniki

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego

Konkurs indywidualny

Klasyfikacje po konkursach w Trondheim

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 

Trondheim
Puchar Świata w skokach narciarskich w Trondheim
2015 w Norwegii